Kirchasch bezeichnet folgende Orte in Deutschland:
 Kirchasch (Bockhorn), Ortsteil der Gemeinde Bockhorn, Landkreis Erding, Bayern
 historische Bezeichnung (1563, 1568) von Hakirchen oder Asbach (Laberweinting) im Landkreis Straubing-Bogen, Niederbayern